Venus steht für:

 Venus (Mythologie), römische Göttin der erotischen Liebe und der Schönheit
 Venus (Planet), Planet des Sonnensystems
 Kupfer in der Alchemie
 Venus (Kino), Filmtheater im Berliner Bezirk Lichtenberg
 Venus (Oper), Oper von Othmar Schoeck (1922 uraufgeführt)
 Venus (mit Segelboot, 1925), Textilmarke der Sigmund Goeritz AG Chemnitz
 Venus Award (kurz Venus), Filmpreis der Erotikbranche
 Venus Berlin (kurz Venus), internationale Erotikfachmesse in Berlin
 Venus Bay, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Venus Fahrzeugbau, Donauwörth, Produzent von Motorrollern von 1953 bis 1955
 Venus Fashion, US-amerikanischer Modeversand
 Venus Optics, Hersteller fotografischer Wechselobjektive
 Venus-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

— Bildende Kunst:
 Venusfigurinen, vorgeschichtliche, weibliche Statuetten
 Venus vom Esquilin, antike Marmorstatue einer unbekleideten Badenden (50 n. Chr.)
 Kapitolinische Venus, antike Marmorstatue
 Venus Medici, antike Marmorstatue
 Venus von Milo, Aphroditestatue der griechischen Antike (100 v. Chr.)
 Venus von Urbino, Ölgemälde des italienischen Malers Tizian (1538)

— Biologie:
 Venus (Gattung), eine Gattung der Venusmuscheln
 Venus (Rebsorte), eine Traubensorte

— Filme:
 Venus (2006), englischer Spielfilm von Roger Michell
 Venus (2017), kanadischer Film von Eisha Marjara
 Die Venus, österreichisches Stummfilmmelodram von Hans Homma (1921)
 Die Venusfalle, deutscher Spielfilm von Robert van Ackeren (1988)

— Lieder:
 Venus (Frankie-Avalon-Lied), Lied des US-amerikanischen Popsängers Frankie Avalon (1959)
 Venus (Shocking-Blue-Lied), Lied der niederländischen Band Shocking Blue (1969)
 in einer Dance-Version (1986) ein weltweiter Erfolg für Bananarama, siehe Bananarama #1986: Weltweiter Erfolg mit Venus
 Venus (Lady-Gaga-Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Lady Gaga (2013)
 Venus (Television-Lied), Lied der Punkband Television auf dem Album Marquee Moon (1977)

— Schiffe:
 Venus (Schiff, 1903), Schiff in Berlin
 Venus (Schiff, 1914), Fahrgastschiff in Berlin
 Venus (Schiff, 1931), norwegisches Kombischiff
 Venus (Schiff, 2012), von Philippe Starck entworfene Motoryacht
 Black Prince (Schiff, 1966), Fährschiff
 Warna (Schiff, 1951), Kreuzfahrtschiff

Venus ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Venus (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Ernst Venus (1880–1971), deutscher Jurist
 Franz Albert Venus (1842–1871), deutscher Maler, Zeichner und Radierer
 Frieder Venus (* 1950), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Leopold Venus (1843–1886), deutscher Maler und Illustrator
 Michael Venus (* 1987), neuseeländischer Tennisspieler
 Michael Venus (Regisseur) (* 1976), deutscher Regisseur
 Richard Ludwig Venus (1835–1873), deutscher Jurist und Politiker
 Ross Venus (* 1994), britischer Eishockeyspieler
 Sophia Venus (* 1994), deutsche Schlagersängerin

— Künstlername:
 Venus, Pseudonym von Angelica Costello (* 1978), US-amerikanische Pornodarstellerin

Venus ist der Name folgender Orte:

 Venus (Rumänien), Badeort an der Schwarzmeerküste, Rumänien
 Venus (Arkansas), im Madison County
 Venus (Florida), im Highlands County
 Venus (Kentucky), im Harrison County
 Venus (Missouri), im Maries County
 Venus (Nebraska), im Knox County
 Venus (Pennsylvania)
 Venus (Texas), im Johnson County
 Venus (West Virginia)

Vênus steht für:

 Vênus, brasilianische Heavy-Metal-Band

VENUS steht für:

 Nullleistungsreaktor VENUS (Vulcain Experimental Nuclear Study) am Studienzentrum für Kernenergie in Mol
 Vielfachzugriff-System VENUS am Rechenzentrum der ETH Zürich in den 1970er-Jahren 
 VLSI-Entwicklung und Simulation, eine ehemalige EDA-Software von Siemens in den 1980er-Jahren

Siehe auch:

 Die Geburt der Venus
 Venushof
 Venussymbol (♀)
 Venus 22
 Venera-Programm, sowjetische Raumsonden zur Erforschung des Planeten Venus, auch Venus-Sonden
 CV Venus 5300

Abkürzung